Kadens kan syfta på:

 Kadens – ett begrepp inom musik.
 Kadens (cykel) – trampfrekvens vid cykling.
 Kadens (löpning) - ett frekvenstal som beskriver hur ofta foten träffar marken, antingen båda eller ena foten.
 Kadens (ridsport) - en beteckning för en tydlig och fjädrande rytm i hästars gångarter.
 Cykeltidningen Kadens – en svensk tidskrift om cykelsport.